Finn Helgesen – pattinatore di velocità su ghiaccio norvegese
 Helge Helgesen – calciatore norvegese
 Johnny Helgesen – calciatore norvegese